Pięciobój lekkoatletyczny mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920. Zawody odbyły się w dniu 16 sierpnia. W zawodach uczestniczyło 19 zawodników z 8 państw.

Wyniki 

W trzech pierwszych konkurencjach brali udział wszyscy zawodnicy. Do czwartej konkurencji awansowało piętnastu najlepszych zawodników po trzech konkurencjach. Do konkurencji finałowej, czyli biegu na 1500 m awansowało siedmiu najlepszych zawodników.

Skok w dal

Rzut oszczepem

Bieg na 200 m

Rzut dyskiem

Bieg na 1500 m

Bibliografia 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920